Бли́щик — українське прізвище. Відомі носії:

 Блищик Анастасія Сергіївна — українська журналістка, військовослужбовець, солдат Збройних сил України, учасниця російсько-української війни.
 Блищик Вадим Адамович (1986-2022) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Блищик Тетяна Вікторівна — українська поетеса.

Українські прізвища